Ви́ктор Плато́нович Ко́ркия (род. 12 июня 1948, Москва) — советский и российский поэт, драматург.

Биография 
Виктор Коркия родился в семье военнослужащего. В 1973 году окончил Московский авиационный институт. В 1976—1990 гг. сотрудник отдела поэзии журнала «Юность». Первая публикация — стихотворение «Ракета» в сборнике детского творчества «Мы пишем и рисуем». Систематически начал печататься с начала 1973 года. Один из участников и, впоследствии, председатель клуба «Поэзия» (1989) в Москве..

Первый серьёзный успех пришёл в 1988 году с публикацией поэмы «Свободное время» в журнале «Юность». В 1988 году в Студенческом театре МГУ (сейчас Театр МОСТ) Евгений Славутин поставил паратрагедию «Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили». Пьеса пользовалась большим успехом и в дальнейшем прошла на многих сценах СССР.

С начала 1990-х Виктор Коркия больше обращается к жанру драматургии. Печатается в журналах «Юность», «Горизонт», его произведения выходят отдельными изданиями и идут на сценах России и за рубежом. Стихи и драматургические произведения Виктора Коркия переводились на иностранные языки. Его постмодернистское творчество — предмет изучения в филологических факультетах ВУЗов.

Член Союза писателей СССР.

Творчество 
 «Черный человек, или Я бедный Coco Джугашвили»: Паратрагедия. — М.: Московский рабочий, 1989.
 гомерическая трагедия «Ночь святого Лаврентия» (1991)
 трагикомедия «Непобедимая Армада» (1995)
 пьеса «Уроки любви» — в соавторстве с Александром Лавриным. (1996)
 рыцарский роман в стихах «Дон Кихот и Санчо Панса на острове Таганрог», (1997) стал литературной основой спектакля Оксаны Мысиной, а в 2011 на его основе Евгений Славутин поставил в Театре МОСТ философскую клоунаду «Дон Кихот: перезагрузка».
 пьеса «Гамлет.ru» (2001)
 поэма «Свободное время»
 поэма «Сорок сороков»

Ссылки 
 
 Profile of Viktor Korkiya on LMDA
 «Гамлет.ru» перевод на английский (by John Freedman)

Примечания 

Выпускники Московского авиационного института
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 12 июня
Поэты России
Русские поэты